Филимон Милентьевич Половников () — бригадир комплексной полеводческой бригады совхоза «Комсомольский» Половинского района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1971). Участник Великой Отечественной войны, сержант.

Биография 
Филимон Милентьевич Половников родился 6 февраля 1924 года в крестьянской семье в деревне Золотой Золотинского сельсовета Половинского района Курганского округа Уральской области, ныне деревня входит в Сумкинский сельсовет Половинского района Курганской области.

В 1939 году, окончив 6 классов Сумкинской семилетней школы, стал работать прицепщиком, а затем трактористом Патраковской МТС.

В 1942 году был призван Половинским РВК в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Воевал на 1-м Украинском фронте. За мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками командир расчёта 2-й миномётной роты 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии был награждён двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени. 

С 1945 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В 1947 году был демобилизован, вернулся в родные места.

Снова сел за рычаги трактора. В 1948 году возглавил тракторную бригаду в селе Марай. После реорганизации МТС трудился механизатором широкого профиля в колхозах «Путь к коммунизму», «Урал» и совхозе «Комсомольский».

За пятилетие 1966—1970 годов коллектив, которым руководил Ф. М. Половников, на площади 2610 гектаров получил в среднем за год урожайность зерновых по 19,7 центнера с гектара, что больше, чем по совхозу, однолетних трав на сено — 21,8 центнера, многолетних — по 24,4 центнера. План продажи зерна за пятилетие выполнен на 190 процентов. Выработка на условный трактор за год составила на 174 гектара выше, чем по хозяйству

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и в выполнении 8-го пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Половникову Филимону Милентьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Более 35 лет оставался на посту бригадира. Активно участвовал в общественной жизни района, был членом Половинского райкома КПСС, членом парткома совхоза.

Жил в деревне Марай Новобайдарского сельсовета Половинского района Курганской области, ныне деревня входит в Половинский сельсовет того же района и области.

Филимон Милентьевич Половников скончался 20 февраля 1987 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 8 апреля 1971 года
 Орден Ленина
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Славы III степени, 26 мая 1945 года
 медали, в том числе
 Медаль «За отвагу», дважды: 5 августа 1944 года, 2 марта 1945 года
 Медаль «За взятие Берлина», 12 марта 1946 года

Ссылки

Литература 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 2. Курган. ПарусМ, 2002
 Лукошникова Р. А., Социокультурное развитие в 1965—1985 гг. (на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областях) , стр. 194

Примечания 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Колхозники СССР
Трактористы